Rafael Tapia es un futbolista colombiano. Actualmente juega en el equipo Orsomarso Sportivo Clube en la posición de delantero.

Clubes

Palmarés

Torneo Nacionales

Torneos Locales

Enlaces externos 
 Ficha en Deportivo Cali
 Ficha en fichajes
 Ficha en soccerway

Nacidos en Sincelejo
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Orsomarso Sportivo Clube